Аюмі Аніме (;  17 жовтня 1989, Херсон) — українська еротична модель та порноакторка.

Біографія 
Народилася в сім'ї іммігрантів з Південної Кореї. Закінчила Київський університет, де вивчала романські мови (французька спеціальність). Вона оселилася в Москві на п'ять років, де почала кар'єру моделі, рекламуючи відомі бренди, такі як Nike, Calvin Klein, Chanel та H&M.

Брала участь у конкурсі краси «Міс Євразія» у 2015 році, представляючи Корею. Була серед фіналісток і отримала нагороди за «Міс талант» та «Міс національний костюм».

Після нетривалого перебування у Франції переїхала до Сполучених Штатів. Дебютувала в порноіндустрії у травні 2017 року.

Працювала з такими компаніями, як ManyVids, Cherry Pimps, Filly Films, Adam & Eve, Hustler, Brazzers, Girlfriends Films, Jules Jordan Video, Twistys, Digital Sin, Mofos, Sweetheart Video та Girlsway.

У жовтні 2017 року була названа Penthouse Pet місяця журналом Penthouse.

У листопаді 2019 року випустила свій перший сингл в якості співачки.

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 
 

Уродженці Херсона
Випускники Київського університету
Американські порноакторки
Українські порноакторки
Американські жінки-моделі
Українські моделі
Корейці України
Penthouse Pets